Como abreviatura, CQL puede referirse a:
 Chess Query Language, un lenguaje de consulta para interrogar bases de datos de ajedrez;
 Classora Query Language, un lenguaje de consulta para Classora Knowledge Base;
 Cassandra Query Language, un lenguaje de consulta para Apache Cassandra;
 CIM Query Language,  un lenguaje de consulta para el CIM (Common Information Model, Modelo Común de Información);
 Contextual Query Language, lenguaje contextual estándar para la recuperación de información.